John Edwards puede hacer referencia a:
 John Reid Edwards, político estadounidense, nacido en 1953.
 John Edwards Holbrook, zoólogo estadounidense nacido en 1794.
 John Edwards, pintor inglés, nacido en 1742.
 John Edwards, baloncestista estadounidense, nacido en 1981.
 John Edwards, músico británico, nacido en 1953.